Wulfenia bezeichnet:

 Wulfenia (Wulfenien), Pflanzengattung in der Familie der Wegerichgewächse
 Wulfenia (Zeitschrift), Zeitschrift des Botanikzentrums Klagenfurt (Kärnten),